Kroton (rod), biljni rod
 Crotone, grad u Italiji, osnovali ga Grci, staro grčko ime je Kroton